Майк Кнубл (,  4 липня 1972, Торонто) — колишній американський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду США.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1991 року.

1991 року був обраний на драфті НХЛ під 76-м загальним номером командою «Детройт Ред-Вінгс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, захищав кольори команд «Детройт Ред-Вінгс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Бостон Брюїнс», «Лінчепінг», «Філадельфія Флаєрс» та «Вашингтон Кепіталс».

Загалом провів 1133 матчі в НХЛ, включаючи 65 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну США, провів 34 гри в її складі.

Тренерська робота 
Асистент головного тренера клубу АХЛ «Гранд Репідс Гріффінс».

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Детройт Ред-Вінгс» — 1998.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 

 

Уродженці Торонто
американські хокеїсти
Гравці збірної США з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2006
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Лінчепінга»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Детройт Ред-Вінгс»
Американські хокейні тренери‎
Спортсмени з Мічигану
Канадські емігранти до США